SS526 oder SS 526 steht für:
 Strada Statale 526 dell’Esticino, Fernstraße in Italien

SS-526 steht für:
 USS Dorado (SS-526), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy

SS526